Brixen (Italië), een stad en een gemeente in de Italiaanse provincie Bozen-Zuid-Tirol
Brixen im Thale, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Tirol